Словенія: 

 Брлог (Кршко)
 Брлог (Велике Лаще)

Чехія:

 Брлог (Пардубіце)
 Брлог (Чеський Крумлов)